Fraas ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Fraas (1810–1875), deutscher Agrarwissenschaftler 
 Claudia Fraas (* 1957), deutsche Linguistin, Medienwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Eberhard Fraas (1862–1915), deutscher Paläontologe und Geologe
 Franz Fraas (1802–1877), deutscher Politiker
 Hans-Jürgen Fraas (* 1934), deutscher Religionspädagoge
 Heinz Fraas (* 1941), deutscher Politiker (SPD), MdL Hessen
 Karl Fraas (Erfinder) (1848–1938), deutscher Erfinder und Technik-Pionier (auch Johann Carl Fraas)
 Oscar Fraas (1824–1897), deutscher Pfarrer, Naturforscher und Geologe
 Peter Fraas (* 1957), Rundfunkmoderator beim Bayerischen Rundfunk
 Stefan Fraas, deutscher Dirigent und Intendant

Siehe auch:
 Fraaß
 Fras
 Fraß